Denise Gentile é uma atriz norte-americana conhecida por ter interpretado Lise Hampton, o par romântico do protagonista Michael Garibaldi na série de televisão de ficção científica Babylon 5.

Começou sua carreira em 1989 na série My Two Dads, a partir daí trabalhou em diversas outras séries de TV.

Atores dos Estados Unidos